FDH bzw. FdH bezeichnet:
 Fachverband Deutscher Heilpraktiker, siehe Heilpraktiker
 Fachverband Deutscher Hörgeräteakustiker, siehe Hörgeräteakustiker
 Flughafen Friedrichshafen am Bodensee nach dem IATA-Code
 Fokale dermale Hypoplasie (Medizin), siehe Goltz-Gorlin-Syndrom
 Francis, Day & Hunter, ehemaliger Musikverlag, der u. a. die Band Trio unter Vertrag hatte
 Freies Deutsches Hochstift in Frankfurt am Main
 Friss die Hälfte, volkstümlich eine Reduktionsdiät in Form allgemein verringerter Nahrungsaufnahme
 Full-Domain-Hash, ein kryptologisches Verfahren

Siehe auch:

FDH